

Persone
 Brian Fagan (1936) – egittologo britannico
 Carson Fagan (1982) – calciatore britannico delle Isole Cayman, di ruolo centrocampista
 Cliff Fagan (1911-1995) – arbitro di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Craig Fagan (1982) – calciatore giamaicano naturalizzato inglese, di ruolo attaccante
 Eleanora Fagan Gough, nome d'arte Billie Holiday o Lady Day (1915-1959) – cantante statunitense 
 Garrett Fagan (1963-2017) – storico irlandese con cittadinanza statunitense
 Ina Fagan, nome d'arte Ina Claire (1893-1985) – attrice teatrale e cinematografica statunitense
 Joe Fagan (1921-2001) – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Kevin Fagan (1963) – ex giocatore di football americano statunitense 
 Lady Mary Fagan (1939) – accademica britannica
 Robert Fagan (1761-1816) – pittore e archeologo irlandese

Altro
 Villa Fagan – edificio di Firenze